Рамперсад, Арнольд
 Рамперсад, Хьюберт